Станиславка — название населённых пунктов:

Россия 

 Станиславка — исчезнувшая деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.

Украина 

 Станиславка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Станиславка — село в Подольском районе Одесской области.
 Станиславка — село в Шевченковском районе Харьковской области.
Станиславка — прежнее название села Славное в Киверцовском районе Волынской области.